Burzyński oder Burzynski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Prosper Burzyński (1755–1830), Bischof von Sandomierz
 Heinz Burzynski (1910–1954), deutscher Trompeter und Bandleader
 Stanisław Burzyński (* 1943), US-amerikanischer Arzt und Biochemiker
 Zbigniew Burzyński (1902–1971), polnischer Ballonfahrer